Čečina est un toponyme qui peut désigner :
Čečina, un village de Serbie situé dans la municipalité de Doljevac, district de Nišava ;
Čečina, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Ivanjica, district de Moravica.

sr:Чечина (вишезначна одредница)